Miskolci JJSE este un club de hochei pe gheață din Miskolc, Ungaria care evoluează în OB I bajnokság.

Lotul de jucători 2009-2010

Nume vechi
1978-90 - Miskolci Kinizsi
1990-94 - Miskolci HC 
1994-present - Miskolci JJSE

Legături externe 
 http://www.miskolcinoijegesmedve.hu

Cluburi de hochei pe gheață din Ungaria
Miskolc